Голоце́н ( — «целый, весь» +  — «новый») — современная геологическая эпоха четвертичного периода, сменившая плейстоцен  лет назад. Знаменует собой начало текущего межледникового периода.

Палеонтологи не выделяют отдельных этапов развития фауны в плейстоцене или голоцене (см. также ниже ). Перемещение континентов за последние 10 000 лет было незначительным — не более чем на километр (меньше 100 мм/год). В то же время уровень моря поднялся примерно на 35 метров в результате таяния ледников..

Периодизация 
Периодизация голоцена для Северной Европы на основе схемы Блитта — Сернандера представлена на схеме выше.

В 2018 году Международная комиссия по стратиграфии разделила голоцен на три части, при этом наиболее близкая к современности часть, включающая и настоящее время, получила название мегхалайской в честь спелеотем, обнаруженных в  в штате Мегхалая. Начало эпохи было привязано к возникновению продолжительной засухи примерно в 2250 году до нашей эры.

Голоценовая эра 

Голоценовая эра, или человеческая эра, — , летоисчисление по которой начинается в 10 000 году до н. э., примерно в начале геологического периода голоцен (более точная оценка — голоцен начинается на 200—400 лет позднее начала голоценного календаря).  год нашей эры соответствует  году голоценовой эры. Голоценный календарь был впервые предложен Чезаре Эмилиани в 1993 году. Используется при геологическом, археологическом, дендрохронологическом и историческом датировании.

Жизнь в голоцене 

Жизнь животных и растений незначительно изменялась в течение голоцена, но имеются большие перемещения в их распределениях. Множество больших животных, включая мамонтов и мастодонтов, саблезубых кошек (подобно смилодонам и гомотериям) и гигантских ленивцев, начали вымирать в позднем плейстоцене — раннем голоцене. В Северной Америке многие животные, процветавшие в других краях (включая лошадей и верблюдов), вымирали. Некоторые учёные объясняют сокращение американской мегафауны прибытием предков американских индейцев, другие утверждают, что большее влияние оказало изменение климата.

К этой эпохе относятся, в частности, гамбургская культура, культура Федермессер и Натуфийская культура, в которых возникли древнейшие города мира из существующих в настоящее время, например Иерихон на Среднем Востоке.

Голоценовое вымирание 

Голоценовое вымирание (в некоторых источниках Шестое массовое вымирание) — протекающее в настоящее время одно из наиболее значительных массовых вымираний видов в истории Земли.

Это продолжающееся вымирание видов совпадает с современной эпохой голоцена и, возможно, является результатом человеческой деятельности (по этому поводу у учёных нет устоявшегося мнения). Оно охватывает многочисленные семейства растений и животных, включая млекопитающих, птиц, земноводных, рептилий и членистоногих.

Голоценовое вымирание также известно как «шестое вымирание» в связи с тем, что это, возможно, шестое массовое исчезновение видов после ордовикско-силурийского, девонского, массового пермского, триасового и мел-палеогенового вымираний. Массовые вымирания характеризуются потерей не менее 75 % видов в течение геологически короткого периода времени.

См. также 
 Геохронологическая шкала
 Голоценовый календарь
 Максимум последнего оледенения
 Антропоцен

Примечания

Литература 
 Roberts N. The Holocene: an environmental history. — John Wiley & Sons, 2014. 376 pp.
 Elias S. A. (Ed.) Encyclopedia of Quaternary Science. — Elsevier, 2013. 3576 pp.
 Изменение климата и ландшафтов за последние 65 миллионов лет (кайнозой: от палеоцена до голоцена). Под общ. ред. А. А. Величко //М.: ГЕОС. — 1999. — 260 с.
 Динамика ландшафтных компонентов и внутренних морских бассейнов Северной Евразии за последние 130 тысяч лет. Под общ. ред. А. А. Величко. М.: ГЕОС, 2002. 231 с.
 Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного полушария. Поздний плейстоцен — голоцен. Под общ. ред. Величко А. А. //GEOS, Москва.-2009, 120 с.
 
 
 Андреичева Л. Н. и др. Природная среда неоплейстоцена и голоцена на Европейском Северо-Востоке России //М.: ГЕОС. — 2015. 224 c.
 Палеогеография Европы за последние 100 тысяч лет. Отв. ред. академик И. П. Герасимов, д.г.н. А. А. Величко. М. Наука. 256 с. + 14 цветных карт.

 
Геологические эпохи